Saint-Gratien (Dolina Oise) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Saint-Gratien (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia